Patrick Favre peut désigner :
 Patrick Favre (né en 1972), biathlète italien ;
 Patrick Favre (né en 1960), musicien de jazz français.